Mac OS X Snow Leopard (версия 10.6) — операционная система для персональных компьютеров и серверов, разработанная Apple; седьмая по счету версия Mac OS X. Выпущена 28 августа 2009 года.

Анонс 
Впервые Mac OS X Snow Leopard была представлена публике 8 июня 2009 года на конференции WWDC 2009 Филом Шиллером.

После официального выхода, ОС стоила $129 для новых клиентов, $29 для пользователей Mac OS X Leopard и $9,95 для пользователей, купивших Mac с установленной Leopard в период с 8 июня по 26 декабря 2009 года.

Основное внимание разработчиков было сосредоточено на повышении производительности и удобства использования новой ОС. Большинство встроенных компонентов были переписаны и теперь поддерживают 64-битный режим.

Mac OS X Snow Leopard является первой версией Mac OS X, в которой прекращена поддержка архитектуры PowerPC: для использования ОС необходим компьютер с процессором Intel. Вместе с тем, программы, написанные для платформы PowerPC, все еще поддерживаются: для их запуска используется транслятор , встроенный в Mac OS X.

Корпорация Apple официально объявила, что Mac OS X Snow Leopard поступит в продажу 28 августа 2009 года.. Это последняя версия Mac OS с архитектурой IA-32.

Системные требования 
 Компьютер Mac с процессором Intel
 1 ГБ ОЗУ.
 5 ГБ свободного места на жёстком диске или SSD-накопителе.
 DVD-привод, USB или Firewire для установки ОС.

Лицензии 
Как и предыдущие версии, Mac OS X 10.6 продавалась в нескольких вариантах, для каждого из которых предусмотрена своя часть в лицензионном соглашении (EULA):
 Лицензия на обновление
 Однопользовательская (Single User)
 Семейная (Family Pack) — для установки на 5 компьютеров

Изменения 
 GCD — диспетчер, распределяющий вычислительные возможности многоядерных процессоров.
 OpenCL — система, позволяющая использовать мощности графических процессоров для любых вычислений.
 Полностью 64-разрядная система и большинство её приложений.
 Возможность использовать до 32 гигабайт ОЗУ.
 Полная поддержка сервиса Microsoft Exchange.
 Улучшены возможности для использования компьютера людьми с ограниченными возможностями.
 Внешний вид ОС претерпел небольшие изменения.

Хронология версий 
 10.6 Snow Leopard (Снежный леопард) Build 10A432 — 28 августа 2009 года
 10.6.1 Build 10B504 — 10 сентября 2009 года
 10.6.2 Build 10C540 — 9 ноября 2009 года
 10.6.3 Build 10D573 — 29 марта 2010 года.
 10.6.4 Build 10F569 — 15 июня 2010 года.
 10.6.5 Build 10H574 — 10 ноября 2010 года.
 10.6.6 Build 10J567 — 6 января 2011 года.
 10.6.7 Build 10J869 — 21 марта 2011 года.
 10.6.8 Build 10K540 — 23 июня 2011 года.

Приложения 
В состав операционной системы Snow Leopard входят следующие приложения:
 Адресная книга, Automator, Mac App Store, Калькулятор, Шахматы, Dashboard, Словарь, DVD-плеер, Шрифты, Front Row, iCal, iChat, Захват изображений, iSync, iTunes, Mail, Photo Booth, Просмотр, QuickTime, Player, Safari, Заметки, Системные настройки, TextEdit, Time Machine, Mac App Store (Будет автоматически загружен в обновлении Mac OS X до версии 10.6.6).

Служебные программы 
 Мониторинг системы, AirPort-Утилита, Утилита AppleScript, Настройка Audio-MIDI, Обмен файлами по Bluetooth, Ассистент Boot Camp, Утилита ColorSync, Консоль, Колориметр DigitalColor, Дисковая утилита, Exposé, Снимок экрана, Grapher, Настройки Java, Связка ключей, Ассистент миграции, Сетевая утилита, Podcast Capture, Script Utility, RAID Utility, Редактор Script, Ассистент настройки, Spaces, Сведения о системе, Терминал, Утилита VoiceOver, X11.

Основные технологии 
Основные технологии поддерживаемые Mac OS X 10.6:
 AppleScript, Aqua, Bonjour, Архитектура безопасности CDSA, Cocoa, Carbon и Java, ColorSync, Core Animation, Core Audio, Core Image, Core Video, Диспетчер Grand Central, H.264, Inkwell, OpenCL, OpenGL, PDF, Quartz Extreme, QuickTime X, 64-разрядные вычисления, Синхронизация, Unicode 5.1, Универсальный доступ, UNIX, поддержка периферийных устройств USB и FireWire, Xgrid.

Разработка 
 Xcode 3 IDE с Interface Builder 3, Инструменты, Dashcode, AppleScript Studio, Automator 2, Shark, Компилятор GCC и набор инструментов (исходный проект FSF.org), DTrace (исходный проект Sun), Полный пакет Java JDK, включая инструменты javac, javadoc, Ant и Maven, Веб-сервер Apache, AppleScript, Среды Ruby и Ruby on Rails, Python, Perl, PHP, SQLite.

Языки 
Поддерживаемые языки в среде Mac OS X 10.6:
 Английский, Японский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Нидерландский, Шведский, Датский, Норвежский, Финский, Китайский (традиционный), Китайский (упрощенный), Корейский, Португальский (Бразилия), Португальский (Португалия), Русский, Польский.

Проблемы совместимости 
Версия 10.6 имеет ряд проблем совместимости со старыми приложениями, официальный список которых публикуется на сайте техподдержки Apple.

Кроме того, драйверы принтеров и сканеров от предыдущих версий Mac OS X не совместимы с версией 10.6. Впрочем, эта проблема была по большей части решена в 10.6.1 за счёт добавления обновлённых драйверов, предоставленных производителями оборудования.

Примечания

Литература 
Книги на русском языке о Mac OS X 10.6:
 Ольга Лахоцкая. Просто о сложном. Mac OS X 10.6. Киев : МАКМЕН, 2009. 436 с. 3000 экз. ISBN 978-966-16-5203-2
 Дэвид Пог. Mac OS X Snow Leopard. Основное руководство. Санкт-Петербург — Москва : Символ-Плюс, 2010. 896 с. 3500 экз. ISBN 978-5-93286-180-6

Ссылки 
 Введение в Snow Leopard (PDF, 8Мб)
 Установка и настройка OS X 10.6 (PDF, 65Кб)
 Страница Mac OS X на сайте Apple
 Список совместимых программ с Mac OS X 10.6
 Вся правда о Mac OS X 10.6 Snow Leopard
 Полный обзор Snow Leopard. Часть 1
 Полный обзор Snow Leopard. Часть 2

MacOS